Али́сса Са́зерленд (, род. 23 сентября 1982, Брисбен, Квинсленд, Австралия) — австралийская  и .

Модельная карьера 
Карьера Сазерленд как модели началась, когда она выиграла в 1997 году ежегодный поиск модели молодёжного австралийского журнала Girlfriend. После победы она подписала контракт с австралийским Vogue.

Она много раз участвовала в показах мод, была фотомоделью и работала моделью на телевидении, появляясь в кампаниях для Bulgari, Ralph Lauren, Garnier, Calvin Klein, Chanel, John Frieda, Kérastase, Hugo Boss и Abercrombie & Fitch.

Она была на обложке австралийского Vogue, сингапурского Harper’s Bazaar, немецкого Elle, австралийского Style, итальянского Glamour и Black and White. Сазерленд часто работала с известными фотографами, такими как Херб Ритц, Брюс Вебер, Эллен фон Унверт и Стивен Мисель.

В 2007 году Сазерленд снялась в рекламе шоколадного батончика Flake, когда Cadbury возродил свою легендарную рекламу на телевидении после пятилетнего перерыва.

Личная жизнь 
По состоянию на 2008 год Сазерленд живёт в Нью-Йорке.

В 2012—2013 годах была замужем за Лоуренсом Шанэ.

Актёрская карьера 
Сазерленд снималась в таких фильмах, как «Дьявол носит Prada», «Огненный день», «Не смотри вверх» и «Порочная страсть», также снималась в телесериале «Новый Амстердам» и в роли Аслауг в историческом телесериале «Викинги».

Фильмография

Примечания

Ссылки